Сташино () — деревня в составе Буйничского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Расположена в 10 километрах на запад от Могилёва и в 7,5 километрах от платформы Тишовка железной дороги Могилёв — Осиповичи. Вдоль восточной стороны деревни протекает река Лахва (приток Днепра).

История 

Деревня известна с середины XIX века. В 1847 году деревня Сташин (она же также Песчаное ()) была центром поместья, собственность помещика, который владел в 1874 году 1047 десятинами земли, мельницей и трактиром. По переписи 1897 года деревня состояла из 17 дворов и 147 жителей. Неподалёку располагался хутор Сташин (он же Мосянки ()), где был 1 двор и 14 жителей. В 1909 году деревня насчитывает 22 двора и 169 жителей. В 1909 году была открыта школа, в которой в 1925 году обучался 41 ученик и действовал драматический кружок. В 1926 году в деревне 43 двора и 222 жителя. В 1930 году организован колхоз «Красный Сташин», который в 1933 году объединял 14 хозяйств. В 1940 году в деревне 50 дворов и 251 житель. Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 года по 27 июня 1944 года была оккупирована немецкими войсками. В апреле 1944 года сожжена немцами, убито 9 жителей. После войны отстроена. В 1990 году Сташино состояло из 33 хозяйств и 67 жителей, деревня относилась к колхозу «Маяк коммунизма» (центр в деревне Тишовка), здесь размещалась свиноводческая ферма.

Известные люди
 Виктор Кузьмич Поджаров (1925 — 1998) — ученый в области мелиорации, рекультивации и охраны окружающей среды, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод БССР.

См. также 
 Буйничский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 6, кн. 2. Магілёўская вобласць / У. Д. Будзько і інш. — Мн.: БелЭн, 2009. — 591 с. ISBN 978-985-11-0440-2.

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района